Paju steht für:

 Paju, eine Stadt in der Provinz Gyeonggi-do in Südkorea
 Paju (Kreis Tartu), Dorf in Estland
 Paju (Kreis Valga), Dorf in Estland
 Schlacht von Paju (Estnischer Freiheitskrieg, 1919)
 Imbi Paju (* 1959), estnische Schriftstellerin und Filmregisseurin

PAJU steht für:
 Passe-moi les jumelles, während 25 Jahren eine Radiosendung des RTS in der Schweiz